La princesa Amelia de Gran Bretaña (nacida cómo Amelia Sofía Leonor; Hannover, -Londres, ) fue una princesa del Reino de Gran Bretaña e Irlanda del norte desde su nacimiento, cómo la segunda de los hijos de los difuntos reyes Jorge II y Carolina, hasta su muerte, 1786. Fue también, por nacimiento, miembro de la familia real británica y de la Casa Real de Hannover.

Infancia
La princesa Amelia nació en el palacio de Herrenhausen, en Hannover el . Su padre fue Jorge II de Gran Bretaña, entonces príncipe heredero de Brunswick-Lüneburg, e hijo a su vez de Jorge I de Gran Bretaña, elector de Hannover. La madre de Amelia fue Carolina de Brandeburgo-Ansbach, hija del margrave Juan Federico de Brandeburgo-Ansbach.

Traslado a Gran Bretaña
Gracias al Acta de Establecimiento de 1701, el abuelo de la princesa Amelia se convirtió en rey de Gran Bretaña el 1 de agosto de 1714, tras la muerte de la reina Ana. El padre de Amelia adquirió el título de duque de Cornualles y fue nombrado príncipe de Gales el 27 de septiembre de 1714. La familia se trasladó a Gran Bretaña y se instaló en el palacio de St. James, en Londres

Fue una niña enfermiza, pero su salud mejoró en la edad adulta. En 1722, su madre, que era una mujer de ideas progresistas, hizo inmunizar a Amelia y a su hermana Carolina contra la viruela por medio de la variolización, un tipo de inmunización precursor de las vacunas que había sido introducido en Inglaterra desde Constantinopla por lady Mary Montagu y el médico Charles Maitland. 

El 11 de junio de 1727 murió Jorge I, y el padre de Amelia lo sucedió en el trono con el nombre de Jorge II. Amelia vivió con su padre hasta la muerte de este, en 1760.

Su tía, la reina  Dorotea de Prusia, propuso el matrimonio de Amelia y su hijo Federico, heredero al trono, pero el padre de este, Federico Guillermo I, lo obligó a casarse con Isabel Cristina de Brunswick-Bevern. Amelia podría haber tenido una aventura con un plebeyo llamado Thomas Arnold de la que habría nacido un hijo, el compositor Samuel Arnold.

Amelia disfrutaba de la equitación y la caza. Resultaba antipática a los intelectuales como lord Hervey, y lady Pomfret  la consideraba «una de las más extrañas princesas que he conocido; sus oídos están cerrados a la adulación, y su corazón está abierto a la honestidad».

Vida adulta
En 1751, la princesa Amelia pasó a ser responsable del parque Richmond tras la muerte de Robert Walpole. Poco después, la princesa causó la indignación pública al cerrar el parque al público, permitiendo la entrada solo a amigos íntimos y a personas con permisos especiales.

El parque siguió cerrado hasta 1758, año en fue que un cervecero local, John Lewis, llevó ante los tribunales al portero que le negó la entrada. El tribunal falló a favor de Lewis, citando el hecho de que cuando Carlos I mandó cercar el parque en el siglo XVII, concedió el derecho público de pasar por él. La princesa Amelia se vio forzada a revocar las restricciones.

La princesa fue una generosa donante a organizaciones benéficas. En 1760 entregó 100 £ a la sociedad para la educación de huérfanos pobres de clérigos (más tarde denominada Corporation of the Sons and Friends of the Clergy) para la construcción de una escuela que acogiera a 21 hijas huérfanas de clérigos de la Iglesia de Inglaterra. En 1783 accedió a convertirse en donante de 25 £ anuales para la Enfermería del Condado de Northampton.

En 1761, Amelia se convirtió en propietaria del parque Gunnersbury, en Middlesex, y en algún momento entre 1777 y 1784, encargó una casa de baños, ampliada por un propietario posterior en el siglo XIX, que hoy está catalogada en el English Heritage y se conoce como «los baños de la princesa Amelia». 

También tenía una propiedad en el Soho de Londres, donde murió soltera el 31 de octubre de 1786, siendo por entonces el único vástago superviviente del rey Jorge II y la reina Carolina. En su cuerpo se encontró una miniatura del príncipe Federico de Prusia. Amelia fue enterrada en la capilla de Enrique VII de la abadía de Westminster.

Legado
La Isla de Amelia en Florida, (Estados Unidos), se llama así en su honor, al igual que el Condado de Amelia en Virginia, (EE.UU.).

Ancestros

Referencias

Bibliografía
 
 John Van der Kiste (1997) George II and Queen Caroline. Stroud, Gloucestershire: Sutton Publishing. ISBN 0-7509-1321-5.

Princesas británicas
Casa de Hannover
Sepultados en la abadía de Westminster
Personas de Hannover